Austria:
 Tiefental – dzielnica Gänserndorfu

Szwajcaria:
 Tiefental – dawna nazwa gminy Prévondavaux

Inne:
 Tiefental – pałac
 Tiefental – zamek
 Tiefental und Schmiechtal – obszar chroniony w Niemczech

Zobacz też:
 Tiefenthal